Château de Saint-Maurice peut faire référence à :
 Château de Saint-Maurice à Saint-Maurice dans le canton du Valais en Suisse ;
 Château de Saint-Maurice à Saint-Laurent-des-Bâtons en France.